Лесоводы:

 Лесоводы — посёлок в Городокском районе Хмельницкой области Украины.
 Лесоводы — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.